Plaats in Indonesië
 Kedungwringin (Jatilawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kedungwringin (Patikraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kedungwringin (Sempor), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java